Molekulska formula -{C11H12O2}- se može odnositi na:

 Centalun
 2,2-Di-2-furilpropan
 Etil cinamat